Weißenfels poate fi:

Weißenfels în Sachsen-Anhalt
Weißenfels (Neustadt) in Rheinland-Pfalz
Weißenfels numele german al localității Fusine, Italia

Vezi și 
Weißensee